Пески (), село,
Черемушнянский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321288005. Население по переписи 2001 г. составляет 83 (32/51 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Пески находится на обоих берегах реки Мжа в месте впадения в неё реки Карамушина, в 3-х км от г. Валки.
Через село проходит автомобильная дорога .
Примыкает к селу Катричовка.

История 
 Около 1700 года — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Пески (без хуторов Бучнёвка и Ивановка) были 68 дворов и две ветряные мельницы.
 В 1940 году на хуторе Бучневка было 36 дворов, на хуторе Ивановка - 24 двора (располагавшихся на правом, южном берегу реки Мжи).

Происхождение названия 
В окрестностях были различные слободы и сёла с названием Пески, например Пески Изюмские (в Изюмском уезде, место обретения Песчанской иконы Божией матери в 1754 году), Пески Двуречанские (в Купянском уезде), Песчанка (в Купянском уезде), Песчанка (в Константиноградском уезде), Пески Радьковские (в Купянском уезде), Пески Волчанские (предместье Волчанска), Пески Харьковские (предместье Харькова), Пески Змиевские (в Змиевском уезде).

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Пионерский лагерь.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района